

Ґусін — село в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґусін — село в гміні Собене-Єзьори Отвоцького повіту Мазовецького воєводства